

Geografia
Italia
Borgo Schirò – frazione di Monreale, nella città metropolitana di Palermo

Persone
Angela Schirò – politica italiana
Gea Schirò – politica italiana
Giacomo Schirò – militare italiano di etnia arbëreshë
Lucio Schirò – giornalista, politico e pastore metodista italiano.
Nicola Schirò – criminale italiano
Paolo Schirò – vescovo italiano di etnia arbëreshë

Pagine correlate
Giuseppe Schirò (disambigua)